Miejscowości w Polsce 
 Olszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn 
 Olszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów

 Miejscowości na Białorusi
 Olszew – wieś w rejonie miadzielskim obwodu mińskiego